Bonne de Pons, conocida como Madame d'Heudicourt (Poitou, 1641-Versalles, 24 de diciembre de 1709), fue una de las numerosas amantes del rey Luis XIV de Francia y dama de honor de la reina María Teresa de Austria. Era llamada Grande Louve, nombre derivado del título de su esposo «Grand Louvetier de France».

Sobrina del mariscal de Francia César Phoebus d'Albret, prima de Marie-Anne de La Trémoille, princesa de los Ursinos; de Madame de Montespan (amante del rey) y amiga de Madame de Maintenon.

Biografía 
Mademoiselle de Pons era hija de Pons de Pons, señor de Bourg-Charente y de Elisabeth de Puyrigaud. En su juventud fue nombrada dama de honor de la reina María Teresa y rápidamente se convirtió en la amante oficial del rey Luis XIV (1665-1667). Sin embargo, jugó un papel muy pequeño en la corte y regresó a París obligada por su familia.

Incapaz de volver, se casó con el marqués Michel Sublet conocido con el apodo de Grande louve (Gran lobo). A pesar de que el rey tomó como amante a Madame de Montespan, Bonne se mantuvo como amiga del rey hasta 1672, cuando fue desterrada por haber revelado el nacimiento de los hijos ilegítimos de Luis XIV y de Montespan. Cinco años más tarde, a petición de Madame de Maintenon, entonces amiga del rey, se le permitió volver a la corte. A su regreso, estuvo bajo la protección de Madame de Montespan, y tras la caída de esta última, de Maintenon.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Lista de amantes de los reyes de Francia

Nobles francesas del siglo XVII
Amantes de los reyes borbones de Francia
Fallecidos en París
Dinastía de Orleans
Legitimadas de Francia
Borbon, Francisca Maria
Hijos ilegítimos de monarcas de Francia
Nobles francesas del siglo XVIII
Damas de compañía de Francia